Bjumisträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bjumisträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (88,6 ha)
Bjumisträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (48,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn